Azim () ist ein arabischer und türkischer männlicher Vorname, der als Name in beiden Sprachen die Bedeutung „groß, bedeutend, prächtig, erhaben“ hat und auch als Familienname auftritt. Er gehört zu Gottes schönen Namen. (In der Umgangssprache bedeutet azim auf Türkisch „Entschlossenheit, Beharrlichkeit, Ausdauer“.)

Namensträger

Vorname 

 Azim Premji (* 1945), indischer Unternehmer
 Azim Surani (* 1945), indischstämmiger Entwicklungsbiologe

Familienname 
 Aziz Azim (* 1970), marokkanischer Fußballspieler
 Eldar Azim Zade (1934–2003), sowjetischer Fußballschiedsrichter
 Hamid Mohamed Azim (* 1956), ägyptischer Volleyballspieler
 Ramon Azim (* 1987), österreichischer American-Footballspieler
 Sherif Abdel Azim, ägyptischer Informatiker, Vorsitzender der Resala

Sonstiges 
 Azim-Palast, osmanischer Palast in der Altstadt von Damaskus aus dem Jahr 1750

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname
Türkischer Personenname